Note pode ser:

Death Note 
Blue Note Records 
Nissan Note
Blue note 

Desambiguação